Цветница е село в Североизточна България. То се намира в община Търговище, област Търговище.

История 
Старото име на селото е Турханлар. Каябаш е старото име.

Около 1923 г. в селското училище избухва пожар, а по-късно при криминален инцидент загива селския учител Иван Рандев от близкия град Котел.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Източници 

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище